Дишингер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Дишингер, Рудольф (1904—1988) — немецкий художник, представитель направления Новая вещественность.
 Дишингер, Терри (род. 1940) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.